El término Line puede ser:
LINE, aplicación de mensajería instantánea.
Grand Line, corriente oceánica ficticia de la serie One Piece.
On-line u Off-line, términos en inglés para saber si está conectado en línea.
«Line», una canción compuesta por Agnese Rakovska, Kristaps Ērglis y Kristians Rakovskis e interpretada en por la banda letona Triana Park.